Jean-Pierre Berckmans, Belgisch wielrenner
 Jean-Pierre Berckmans, Belgisch regisseur